Тойбер — фамилия. Известные носители:
 Тойбер, Карл-Хайнц (1907–1961) — зубной врач, штурмбаннфюрер СС.
 
 Тойбер, Хаймо (1908—1995) — австро-американский дирижёр.